Osoby o tym nazwisku:
 Benjamin McEachran – australijski bokser
 Josh McEachran – angielski piłkarz